Амаретто ( — горьковатый) — итальянский алкогольный напиток класса амаро, тёмно-коричневый ликёр на основе миндаля и/или абрикосовых ядрышек и пряностей. Содержание спирта 21—30 % об., сахара около 30 г/литр.

Выделяется из амаро именно по обязательному присутствию в составе миндаля и/или абрикосовых ядрышек, благодаря чему приобретает характерный привкус, напоминающий марципан, имеет аромат миндального ореха. Родиной амаретто считается район Саронно.

Амаретто изготавливают из сладкого и горького миндаля с добавлением ванили и других ароматических кореньев и трав. Миндаль заливают виноградным сиропом, чтобы синильная кислота, которая содержится в горьком миндале, разложилась во время перегонки.

Квадратная бутылка — «визитная карточка» ликёра амаретто. Существует красивое предание, что мастера-стеклодувы острова Мурано придумали эту уникальную форму, чтобы даже на ощупь в темноте можно было определить, что же именно вы льёте себе в бокал.

Употребляют амаретто со льдом, в составе коктейлей, добавляют в чай или кофе. Также его используют в кондитерском производстве — для пропитывания коржей, добавляют в выпечку и десерты.

Наиболее известный первый вид итальянского амаретто выпускается с 1525 года и называется Disaronno Amaretto Originale (Дисаронно Амаретто Ориджинале). Кроме итальянских брендов (например Lazzaroni, Luxardo) амаретто также производят в Нидерландах (бренды Bols, DeKuyper).

Амаретто в России  
В постсоветской России , как и во многих других странах мира освоено производство этого напитка . Цена бутылки в 0,5 л составляет около 200-300 рублей в розничной продаже . Напиток популярен потому что обладает приятным вкусом и практически не вызывает разных негативных симптомов на утро . В магазинах России чаще всего встречается амаретто Российского , Белорусского , Казахстанского и Армянского производства . Амаретто из других стран встречается реже и стоит намного дороже .

Примечания 

Итальянские ликёры